Луиш Карлуш «Луизинью» Коррейя Пинту (; 5 мая 1985, Порту) — португальский футболист, защитник клуба «Уэска».

Карьера 
Луизинью родился в Порту и сыграл свой первый профессиональный матч в 2004 году за клуб «Вила-Реаль». Летом 2005 года он перебрался в «Брагу», но был заявлен лишь за резервный состав и в итоге был отправлен в аренду в «Морейренсе», а затем — в «Риу Аве».

В январе 2008 года Луизинью перешёл «Морейренсе» на постоянной основе и, отыграв за этот клуб полтора сезона, перебрался в клуб второго дивизиона «Авеш».

В июне 2011 года Луизинью подписал контракт с клубом первого дивизиона «Пасуш де Феррейра». В том сезоне он отыграл за клуб 28 матчей, забил один гол и окончательно определился в амплуа левого защитника.

31 мая 2012 года Луизинью и его одноклубника Мишела Соузу подписала «Бенфика». 13 августа следующего года, не сумев закрепиться в составе «орлов», игрок впервые в карьере покинул родину и перешёл в испанский «Депортиво Ла-Корунья», выступавший на тот момент в Сегунде.

2 апреля 2014 года Луизинью на тренировке ударил по лицу своего одноклубника Хуана Карлоса, после чего был на время отстранен от тренировок. Тем не менее в первые два сезона он был основным защитником галисийцев.

Летом 2018 года, после того как «Депортиво Ла-Корунья» вылетел из Примеры, Луизинью перешел в «Уэску», подписав с ней 2-летний контракт.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»